Сан Огастин има више значења:
 Округ Сан Огастин (Тексас)
 Сан Огастин (Тексас)